Drury ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Drury (Kansas)
 Drury (Maryland)
 Drury (Massachusetts)
 Drury (Missouri)
 Drury (New Hampshire)
 Drury Run (Pennsylvania)
 Drury Square (Massachusetts)

in Neuseeland:
 Drury (Neuseeland)

Personen:
 Adam Drury (* 1978), englischer Fußballspieler
 Allen Drury (1918–1998), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Andrew Drury (* 1964), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Charles Drury (Admiral) (1846–1914), britischer Admiral
 Charles Drury (1912–1991), kanadischer Politiker der Liberalen Partei
 Chris Drury (* 1976), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Christopher Drury (* 1952), britischer Ruderer
 Dru Drury (1725–1804), britischer Entomologe
 Drury Curzon Drury-Lowe (1830–1908), britischer Generalleutnant
 Ernest Charles Drury (1878–1968), kanadischer Politiker
 Herbert Drury (1895–1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 James Drury (1934–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin Drury (* 1988), kanadischer Freestyle-Skisportler
 Robert Drury (Seefahrer) (1687–1735), englischer Seefahrer und Autor
 Robert Drury (Ritter) († 1536), englischer Ritter
 Ted Drury (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Thomas Joseph Drury (1908–1992), US-amerikanischer Bischof
 Tom Drury (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Drury Cottage, in Saranac Lake, New York, ID-Nr. 92001450
 Drury-Austin House, in Boyds, Maryland, ID-Nr. 86000371

geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Drury-Nunatak, Nunatak im Oatesland
 Drury Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land
 Drury Rock, Klippe des Archipels Heard und McDonaldinseln im südlichen Indischen Ozean

Siehe auch:
 Theatre Royal Drury Lane